Ранчо лос Пољитос има више значења:

 Ранчо лос Пољитос (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо лос Пољитос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику